Felix Widder puede referirse a:

Félix Bódog Widder, pintor húngaro (1874–1939).
Felix Joseph Widder, micólogo, botánico, y naturalista austríaco (1892–1974).